Ги́та Ши́ка () — дракон из каталонских легенд. Первоначально это был мул, гонимый ногами, отсюда прежнее название, «Mulaguita». Гита Шика — дракон, который покровительствует народу Каталонии и фестивалю Причастия — Пату́м де Берга. Что касается его внешнего вида, он имеет зелёное тело, очень длинную шею и клыки, а также тёмные, блестящие глаза.

Раньше он назывался Мулаги́та и Мулафе́ра. Изначально Гита Шика был демоном, но позже превратился в охранительного дракона в духе фестиваля. В течение торжеств и больших представлений дракона строили на городских площадях, и он плевался фейерверками.

Впервые он появился в 1890 году, и также известен как ги́та бо́ха (, цветная бечёвка)

Источники 
 «Giants, Monsters, and Dragons: An Encyclopedia of Folklore, Legend, and Myth» (Paperback), Carol Rose 2001

См. также 
 Патум
 Берга
 Куэлебре

Драконы
Культура Каталонии